Heinrichsberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Heinrichsberg, Ortsteil der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg in Sachsen-Anhalt
 Heinrichsberg (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Heinrichsberg (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern

 Heinrichsberg (Gemeinde Kilb), Katastralgemeinde von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Heinrichsberg (Gemeinde Nebelberg), Ortschaft der Gemeinde Nebelberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Heinrichsberg (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Heinrichsberg, deutscher Name der Ortschaft Jindřichova Hora, Gemeinde Nemanice, Plzeňský kraj, Tschechien

Erhebungen:
 Heinrichsberg (Spessart), Berg bei Dörrmorsbach, Gemeinde Haibach (Unterfranken)
 Heinrichsberg (Jena) (Straße "Am Heinrichsberg")
 Heinrichsberg, Berg bei Harzgerode (Sachsen-Anhalt), siehe Burg Heinrichsberg

Siehe auch:
 Heinrichsburg